

Automobilismo 
 Lotus Cars – casa automobilistica britannica
 Team Lotus – scuderia di Formula 1 attiva tra il 1954 e il 1994
 Caterham F1 Team – scuderia di Formula 1 attiva tra il 2010 e il 2014, nota nel 2010 come Lotus Racing e nel 2011 come Team Lotus
 Lotus F1 Team – scuderia di Formula 1 attiva dal 2012, che ha acquisito il titolo sportivo dalla precedente Renault F1

Informatica 
 Lotus – società informatica ora posseduta da IBM
 Lotus 1-2-3 – software di foglio elettronico
 Lotus Notes – software collaborativo client/server

Musica 
 Lotus – album di Carlos Santana del 1974
 Lotus – singolo dei R.E.M. del 1998, dall'album Up
 Lotus – album di Gilbert Gabriel del 1999
 Lotus – album di Elisa del 2003
 Lotus – singolo degli Arashi del 2011
 Lotus – album di Christina Aguilera del 2012
 Lotus – album dei Soen del 2019

 Lotus – gruppo musicale italiano
 Lotus – etichetta discografica italiana

Altro 
 Lotus – Genere di piante
 Lotus: The Ultimate Challenge – simulatore di guida
 Lotus – rivista di architettura
 Lotus – squadra ciclistica
 Lotus Air – Compagnia aerea egiziana
 Isola di Lotus – una delle Semichi, Alaska 
Nascita Lotus - modalità di parto